Tscherkisowo (russisch ) steht für:
 Tscherkisowo (Kolomenski), Dorf im Kolomenski rajon der Oblast Moskau
 Tscherkisowo (Puschkinski), Siedlung städtischen Typs im Puschkinski rajon der Oblast Moskau
 Tscherkisowo, historischer Stadtteil von Moskau und ehemaliges Dorf, heute zu Preobraschenskoje (Moskau) im Östlichen Verwaltungsbezirk
 Tscherkisowo, ehemaliges Dorf, heute im Molschaninowski rajon des Nördlichen Verwaltungsbezirks, siehe Nördlicher Verwaltungsbezirk (Moskau)

 Tscherkisowo, russisches Unternehmen